Ейхгорн:
 Герман фон Ейхгорн (Hermann von Eichhorn; 1848 —  1918)
 Генріх Карл Ейхгорн (Heinrich Karl Eichhorn; 1927 - 1999)

Німецькі прізвища